Batcombe (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Batcombe (Dorset), een plaats en civil parish het Engelse graafschap Dorset
 Batcombe (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset